Enfield peut faire référence à :

Toponymie

Enfield, une localité de Nouvelle-Galles du Sud,
 Enfield, une localité de Australie-Méridionale,
 District électoral de Enfield, un district électoral d'Australie Méridionale,

Enfield, une localité de Nouvelle-Écosse,

Enfield, une localité du Comté de Meath,

Enfield (Londres), un quartier du grand Londres,
 Enfield Town, un endroit dans ce borough

Enfield, une localité de Caroline du Nord,
 Enfield, une localité du Connecticut,
 Enfield, une localité de l'Illinois,
 Enfield, une localité du Maine,
 Enfield, une localité du Massachusetts,
 Enfield, une localité du Nebraska,
 Enfield, une localité du New Hampshire,
 Enfield, une localité de l'État de New York,

Armement 
 Enfield Revolver, un pistolet.
 Lee-Enfield, un fusil ou un de ses successeurs :
 Lee-Enfield Mark III
 Lee Enfield n°4
 Pattern 1853 Enfield, un mousquet,
 Royal Enfield, la marque de Enfield Cycle Company, une compagnie anglaise,
 L'Arsenal royal d'Enfield, une société de production d'armes britannique,

Autres 
 Enfield (1893) F.C., un ancien club de football club de Enfield, quartier de Londres,
 Enfield Town F.C., un club de football club de Enfield, quartier de Londres,
 Enfield 8000,
 Enfield Automotive,
 Enfield beast, le nom de la bête héraldique,
 Enfield Clock Co. Ltd., manufacture d’horloges, Londres, GB
 Enfield Cricket Club
 Poltergeist d'Enfield